World Without End ist der Originaltitel folgender Werke:

 Planet des Grauens US-amerikanischer Spielfilm von Edward Bernds (1956)
 Welt ohne Ende, Star-Trek-Roman von Joe Haldeman (1979)
 Die Tore der Welt, historischer Roman von Ken Follett (2007)
 Die Tore der Welt (Film), deutsch-kanadischer Fernseh-Mehrteiler von Michael Caton-Jones (2012)

World Without End ist der Titel folgender Musikalben:
 World Without End (The-Mighty-Lemon-Drops-Album), Album von The Mighty Lemon Drops (1988)
 World Without End (De/Vision-Album), Album von De/Vision (1994)